

Persone
Antonio Latella – attore e regista teatrale italiano
Ermanno Latella – allenatore di calcio e calciatore italiano
Maria Latella – giornalista, blogger e conduttrice televisiva italiana
Nicolino Latella – calciatore italiano

Altro
'Ndrina Latella – 'ndrina della 'ndrangheta